Жив или мртав је појам који може да означава:
Мртав или жив (-{Dead or Alive}-), њу вејв групу
Жив или мртав, јапански филм